Schweigegeld steht für:

 eine Form der Bestechung 
 den Fernsehfilm Tatort: Schweigegeld